Brinsley Schwarz (groupe)
 Brinsley Schwarz (musicien)
 Brinsley Schwarz (album)